Najade (mitologija), u grčkoj mitologiji, vodene nimfe koje su gospodarile nad potocima, izvorima, rijekama i fontanama.
 Najada (mjesec), Neptunov prirodni satelit